

Cinema 	
 Shine On – film del 2008 diretto da Agustín

Musica 
 Shine On – singolo del gruppo Orient Express del 1982
 Shine On – album di George Jones del 1983
 Shine On – singolo dei The House of Love del 1987
 Shine On – box set dei Pink Floyd del 1992
 Shine On – album di Kee Marcello del 1995
 Shine On – album live dei Riot del 1998
 Shine On – singolo degli Alcazar del 1999
 Shine On – album dei Jet del 2006
 Shine On – singolo dei Jet del 2006, dall'album omonimo
 Shine On – brano musicale di James Blunt, dall'album All the Lost Souls del 2007
 Shine On – singolo di R.I.O. del 2008
 Shine On – singolo dei Kooks del 2008
 Shine On – singolo di Mario Biondi del 2012
 Shine On – album di Sarah McLachlan del 2014